een Belgisch kunsttijdschrift; zie De Driehoek (tijdschrift)
 een woonwijk in Utrecht; zie De Driehoek (woonwijk)
 een natuurgebied bij Utrecht, zie De Driehoek (natuurgebied)
 een uitgeverij; zie De Driehoek (uitgeverij)

Zie ook 
Driehoek (doorverwijspagina)
The Triangle (doorverwijspagina)